Toponímia:
 Osona:
 riu Ges, afluent del Ter per l'esquerra
 Vall del Ges, vall del riu honònim situada al nord de la comarca d'Osona
 Alt Urgell:
 '''El Ges, població del municipi d'Alàs i Cerc